Truly ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Harrison Truly (* 1937), US-amerikanischer Astronaut

Truly bezeichnet:
 Truly (Lied), Single von Lionel Richie (1982)
 Truly (Band), eine US-amerikanische Rockband